Копачены (, Копэчень) — село в Сынжерейском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Копачены, включающей также сёла Антоновка, Евгеньевка, Гавриловка, Петровка и Владимировка.

География 
Село расположено на высоте 78 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Копэчень проживает 2461 человек (1223 мужчины, 1238 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Дука, Георгий Григорьевич (род. 1952) — молдавский химик, президент Академии наук Республики Молдова (с 5 февраля 2004 года).
 Пэунеску, Адриан (1943—2010) — румынский поэт, публицист и политический деятель.

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района